Харольд Норман Молденке (; 1909—1996) — американский ботаник-систематик.

Биография 
Харольд Норман Молденке родился в 1909 году в штате Нью-Джерси в семье египтолога Чарльза Молденке и Софии Хейнс.

Учился в Саскуэханнском университете в Пенсильвании, в 1929 году получил степень бакалавра. С 1929 года Молденке работал временным ассистентом в Нью-Йоркском ботаническом саду. Харольд продолжил обучение в Колумбийском университете в Нью-Йорке, стал доктором философии по ботанике в 1934 году. В 1942 году Молденке женился на Альме Лэнс Эриксон. До 1952 года Харольд преподавал в Нью-Йоркском ботаническом саду, затем стал директором Музея Трэйлсайд в Нью-Джерси. Также он преподавал в Ньюаркском колледже (ныне — Кейнский университет). С 1967 года Молденке был профессором Патерсонского колледжа (ныне — Университет Уильяма Патерсона). В 1972 году Харольд Норман ушёл на пенсию.

В 1984 году Молденке продал большую часть своих гербария и библиотеки Техасскому университету в Остине. 7 января 1996 года Харольд Норман скончался.

В 1933 году Молденке основал ботанический журнал Phytologia, до 1989 года был его главным редактором.

Некоторые научные работы 
 Moldenke, H.N. (1934). The observed flora of Watchung. Ed. 3, 59 p.
 Moldenke, H.N. (1938). Cultivated plants. 41 p.
 Traub, H.P.; Moldenke, H.N. (1949). Amaryllidaceae: Tribe Amarylleae. 194 p.
 Moldenke, H.N.; Moldenke, A.L. (1952) Plants of the Bible. 328 p.

Роды растений, названные в честь Х. Н. Молденке

Примечания

Литература 
 
 

Ботаники США
Ботаники по алфавиту
Выпускники Саскуэханнского университета
Преподаватели Университета Уильяма Патерсона